Такубаја има више значења:

 Такубаја (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Такубаја (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Такубаја (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Такубаја (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Такубаја, Ел Чирис (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Такубаја (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Такубаја (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Такубаја (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Такубаја (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Такубаја (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Такубаја, Атлакеко (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Такубаја (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Такубаја (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику